Nisqually peut désigner :

  Fleuve Nisqually, situé dans le Nisqually National Wildlife Refuge,
  Nisqually, une tribu amérindienne,
 Nisqually Indian Community, Washington, une "census-designated place" dans le comté de Thurston aux États-Unis,
 Glacier Nisqually, un glacier sur le Mont Rainier ;
 Le MV Nisqually, un ancien ferry de l'État de Washington ;
 La district historique de Nisqually Entrance, un district historique situé dans l'État de Washington ;
 Fort Nisqually, un ancien poste de traite,
 Séisme de 2001 de Nisqually,
 Nisqually-1, un spécimen de peuplier dont le génome a été séquencé.